Михаил Клименко:
 Клименко, Михаил Андреевич (1911—?) — советский государственный деятель, председатель Гомельского облисполкома.
 Клименко, Михаил Гаврилович (1906—1991) — Герой Советского Союза.
 Клименко, Михаил Никитич (1783—1840) — генерал-лейтенант, директор Инженерного департамента.
 Клименко, Михаил Филимонович (1857—1884) — русский революционер-народник, участник покушения на генерала Стрельникова.
 Клименко, Михаил Яковлевич (1942—2007) — советский тренер по спортивной гимнастике, заслуженный тренер СССР.